

Musica 
Lost Horizons  – album dei Lemon Jelly del 2002
Lost Horizons  – album di Luca Turilli del 2006
Lost Horizons  – album degli Abney Park del 2008

Pagine correlate 
Lost Horizon